Heinemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Heinemeyer (1796–1872), deutscher Flötist und Musikpädagoge
 Karl Heinemeyer (* 1940), deutscher Historiker und Autor
 Walter Heinemeyer (1912–2001), deutscher Historiker und Archivar